Estrada puede referirse a:un apellido

Divisiones administrativas

España 
 La Estrada, municipio y localidad de la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia.
 Estrada, localidad del municipio de Val de San Vicente, Cantabria.

Personajes

Argentina 
 José Manuel Estrada, abogado, escritor, político y pensador.
 Ángel de Estrada, socio fundador de la Sociedad Rural Argentina y la Editorial Estrada.
 Juan Estrada, futbolista.
 Santiago de Estrada, abogado y político.
 Ezequiel Martínez Estrada (1895—1964), escritor, poeta, ensayista, crítico literario y biógrafo.

Chile 
 Marco Estrada, futbolista.

Colombia 
 Jonathan Estrada, futbolista.
 Lucía Estrada, poetisa.
 Noel Estrada Roldán, poeta y filósofo.

Cuba 
 Tomás Estrada Palma, presidente de la República en armas.

Ecuador 
 Jenny Estrada, escritora, periodista e historiadora.

El Salvador 
 Joel Estrada, futbolista.

España 
 Blanca Estrada, actriz.
 Guillermo Estrada, catedrático, político y orador.
 Javier Estrada, botánico.
 José Estrada y Estrada, abogado y político.
José Luis Estrada Segalerva abogado y empresario español Alcalde de Málaga  y procurador a Cortes durante el período franquista.
 José Manuel Estrada, periodista.
 Juan Eusebio Estrada, pintor español.
 Juan Antonio Estrada, filósofo, teólogo, escritor y docente.
 Natalia Estrada, actriz y presentadora de TV.
 Susana Estrada, actriz.

Estados Unidos 
 Armando Estrada: hoy Hazem Ali, luchador profesional.
 Erik Estrada, actor y productor cinematográfico estadounidense.

Filipinas 
 Joseph Estrada, presidente de Filipinas entre 1998 y 2001.
 Elise Estrada, cantante y modelo que reside en Canadá.

Guatemala 
 Manuel Estrada Cabrera, dictador, presidente de Guatemala entre 1898 y 1920.

México 
 Agustín Estrada, militar.
 Carla Estrada, productora de televisión.
 Enrique Estrada, militar.
 Genaro Estrada, diplomático, periodista, bibliófilo y escritor mexicano.
 Iván Estrada, futbolista.
 Luis Estrada, futbolista.
 Miguel Estrada Iturbide, abogado y político.
 Roque Estrada Reynoso, abogado, periodista, escritor y político.
 Sergio Estrada Cajigal, político.
 Estrada, militar.
 Víctor Estrada Gómez, educador.
 Vicente Estrada Cajigal, político.
 Christian osvaldo Estrada peña, político y abogado.
 Alejandro Estrada Manzo, biólogo y entomólogo.
 David Estrada. Periodista y Publirrelacionista.

Nicaragua 
 José Dolores Estrada Vado, héroe nacional, San Jacinto (1856).
 José María Estrada, abogado y político nicaragüense, presidente de la República (1854-1855).
 José Dolores Estrada Morales, militar y político nicaragüense, presidente de la República (1910).
 Juan José Estrada Morales, militar y político nicaragüense, presidente de la República (1910-1911).
 Aurelio Estrada Morales, militar y político nicaragüense, alcalde de Managua (1903), general en jefe en Namasigüe (1907), senador y presidente del Congreso Nacional 1909.

Perú 
 Aldo Estrada Choque, abogado y político.
 Daniel Estrada Pérez, abogado y político.

Venezuela 
 Marta Estrada, escritora.
 Pedro Estrada, político.

Autores de nombres científicos 
 A.Estrada - Armando Estrada fl. 1998
 Estrada - Arturo Estrada 1960-
 E.Estrada - Enrique Estrada fl. 1998
 J.Estrada - Javier Estrada 1961-
 A.E.Estrada - Alejandro Eduardo Estrada-Castillón 1960-

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Alonso de Estrada
 José Manuel Estrada

Otros 
 La Estrada, parroquia del ayuntamiento de La Estrada, en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, España.